Vadim Vladimirovitch Khomitski  — en russe :  et en anglais :  — (né le  à Voskressensk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il débute avec le Khimik Voskressensk dans la Vyschaïa liga puis rejoint en cours de saison suivante le HK CSKA Moscou. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en . Il débute ensuite le CSKA dans la Superliga. En 2006, il part en Amérique du Nord. Assigné au club-école des Stars, les Stars de l'Iowa de la Ligue américaine de hockey, il rentre en Russie. Il signe au Khimik Moskovskaia Oblast où le Khimik Voskressensk a été déplacé à Mytichtchi. En 2008, la Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey. Le Khimik Moskovskaia Oblast est alors renommé Atlant Mytichtchi.

Carrière internationale 
Il représente la Russie depuis 2006.

Trophées et honneurs personnels 
 2006 : participe au Match des étoiles de la Superliga avec l'équipe Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa liga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 10|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Khimik Voskressensk 2|| Pervaïa liga|| 9|| 1|| 0|| 1|| 16|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Khimik Voskressensk || Vyschaïa liga|| 15|| 0|| 0|| 0|| 31|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HK CSKA Moscou || Vyschaïa liga|| 11|| 0|| 1|| 1|| 10|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HK CSKA Moscou || Vyschaïa liga|| 44|| 2|| 7|| 9|| 89|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK CSKA Moscou || Vyschaïa liga|| 56|| 2|| 15|| 17|| 57|| 14|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2002-2003|| HK CSKA Moscou || Superliga|| 51|| 3|| 2|| 5|| 58|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| CSKA Moscou|| Superliga|| 54|| 4|| 4|| 8|| 44|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| CSKA Moscou|| Superliga|| 60|| 1|| 5|| 6|| 103|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou|| Superliga|| 51|| 5|| 8|| 13|| 110|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2006-2007|| Stars de l'Iowa|| LAH|| 9|| 1|| 6|| 7|| 24|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 29|| 6|| 4|| 10|| 52|| 9|| 1|| 1|| 2|| 22
|-
| 2007-2008|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 28|| 1|| 2|| 3|| 37|| 5|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2007-2008|| Stars de l'Iowa||  LAH|| 7|| 1|| 0|| 1|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 45|| 2|| 4|| 6|| 68|| 7|| 2|| 0|| 2|| 25
|-
| 2009-2010|| Atlant Mytichtchi || KHL || 51|| 1|| 4|| 5|| 57|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| Atlant Mytichtchi || KHL || 49|| 2|| 4|| 6|| 114|| 15|| 2|| 1|| 3|| 31
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 37|| 0|| 3|| 3|| 44|| 9|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 36|| 0|| 6|| 6|| 61|| 18|| 0|| 1|| 1|| 21
|-
| 2013-2014|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 38|| 1|| 3|| 4||82 || 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|rowspan="2"|2014-2015 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 36|| 1|| 2|| 3|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || KHL || 16|| 2|| 4|| 6|| 8|| 11|| 1|| 0|| 1|| 16
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 31|| 3|| 2|| 5|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL || 9|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Sotchi || KHL || 48|| 3|| 5|| 8|| 62|| 3|| 0|| 0|| || 2
|-
| 2018-2019 || HK Sotchi || KHL || 23|| 2|| 0|| 2|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 2006 ||align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 2|| +2||align="left"|Cinquième place

Références 

Naissance en juillet 1982
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Voskressensk
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk